Vrhovo je lahko:Posest povezana z gradom Gracarjev Turn, v občini Šentjernej. Tam kjer je tudi Janez Trnina napisal večino del Bajke in povesti o Gorjancih.

Naselje 

 Vrhovo, Občina Radeče
 Vrhovo pri Mirni Peči
 Vrhovo pri Šentlovrencu
 Vrhovo pri Mirni Peči

Drugo 

 Hidroelektrarna Vrhovo
 Dvorec Vrhovo